Семён Акимович Завьялов (17 сентября 1908 года — 28 апреля 1963 года) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир пулемётного отделения 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец. Бюст С.А. Завьялова установлен на площади Победы в г. Чайковском.

Биография 

Родился в 1908 году в деревне Нижний Армязь (по другим данным Верхний Армязь) Ершовской волости Осинского уезда Пермской губернии (ныне Камбарский район Удмуртской республики) в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал в Ершовском леспромхозе. В 1932—1935 годах прошёл службу в Красной Армии. После демобилизации до 1941 года работал ветеринарным фельдшером в селе Сайгатка Фокинского района Молотовской области.

Призван в РККА в июне 1941 года, начал воевать с 15 сентября 1942 года у деревни Сычёво Старорусского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. В этот день в атаке части 254-й стрелковой дивизии овладели тактически важным укреплённым рубежом.

19 сентября 1942 года противник после двухчасовой артиллерийской подготовки пошёл в контратаку на рубеж. С. А. Завьялов, находясь в дзоте, открыл огонь из станкового пулемёта по наступающей цепи, насчитывающей около 200 человек. Близким разрывом была завалена амбразура дзота, а С. А. Завьялов ранен в лицо. Однако воин выкатил пулемёт из дзота и открыл огонь по врагу. Снова был ранен, на этот раз в голову, но огонь не прекратил. К тому времени, когда пулемётчик уничтожил 48 солдат и офицеров противника, осколком были разбиты короб и кожух пулемёта. С. А. Завьялов перевооружился автоматом и уничтожил ещё 12 человек. При этом опять был ранен — осколком снаряда были выбиты несколько зубов. Перевязав в блиндаже раны, С. А. Завьялов отправился на огневой рубеж, но по дороге был ранен осколком в бедро, после чего уже не смог передвигаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР С. А. Завьялову 14 февраля 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза, вручена Медаль «Золотая Звезда» за № 818.

После демобилизации в 1943 году жил в селе Сайгатка, впоследствии в городе Чайковском Пермской области.

Умер 28 апреля 1963 года. В его честь назван район в городе Чайковском — Завьялово и там же установлен бюст героя.

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Пермский край
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Чайковском